Municipio de Edwards puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Edwards (condado de Wilkes, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Wilkes.
 Municipio de Edwards (Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Ogemaw.
 Municipio de Edwards (condado de Kandiyohi, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Kandiyohi.